ZUL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zulfi (Arabia Saudita)
 zul – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua zulu